Ури́б — село (аул) в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Уриб как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Уриб расположен на Урибском плато, в 215 км от Махачкалы, на высоте около 1800 м. Граничит с сёлами Кахиб, Телетль, Митлиуриб, Голотль и Датуна.

Население

История 
В 1944 году населенный пункт ликвидирован, все население переселено в село Уриб (Гиляны) Андалалского района. Восстановлено в 1957 году, в связи с реабилитацией чеченцев и повторным переселением населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана